Simonetti je priimek več znanih oseb:
 Lorenzo Simonetti (1789—1855), italijanski rimskokatoliški duhovnik in kardinal
 Ryan Simonetti, rolkar